On My Radio (lied) - single van de Britse band The Selecter
 OnMyRadio - album van de Amerikaanse zanger Musiq Soulchild